Józef Węglarz – polski metodyk wychowania fizycznego, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 Józef Węglarz (elektryk) – polski elektryk, wykładowca Politechniki Poznańskiej.